Filippo VI di Francia, re di Francia dal 1328 al 1350
Filippo VI di Macedonia, avventuriero che fingendosi il figlio di Perseo di Macedonia divenne re di Macedonia tra il 149 a.C. e il 148 a.C.
Filippo VI di Spagna, re di Spagna dal 2014